Ebisu est une divinité japonaise (shinto) ;
 Ebisu est le nom d'un quartier, d'une gare et d'une station de métro de Shibuya à Tōkyō ;
 Ebisu le nom d'un personnage secondaire du manga/anime Naruto.